Курт Локвуд (, настоящее имя — Стив Фицджеральд (), род. 4 июня 1970 года, Балтимор, Мэриленд, США) — американский порноактёр, режиссёр и модель, лауреат премии AVN Awards.

Премии 
 2004 AVN Award — лучшая парная сцена, фильм (Compulsion) вместе с Эшли Лонг
 2004 Adam Film World Guide Award — лучший актёр, фильм (Compulsion — Elegant Angel)
 2005 AVN Award — лучшая сцена втроём, видео (Stories: Lovers & Cheaters) вместе с Дэни Вудвэрд и Барреттом Блэйдом
 2007 AVN Award — лучший актёр второго плана, фильм (To Die For)

Примечания

Ссылки 
 
 Kurt Lockwood на сайте Myspace
 Профиль на сайте агентства 101modeling

Порноактёры США
Порнорежиссёры США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Порнорежиссёры по алфавиту
Актёры гей-порно